Beaver Crossing ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beaver Crossing (Minnesota), im Lake County
 Beaver Crossing (Nebraska), im Seward County
 Beaver Crossing (South Dakota), im Lawrence County